In 2006 werd het 66ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 14 augustus tot 17 november. Parnahyba werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de eerste ronde werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. In de tweede ronde gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui